Виктор Приклонский:
 Приклонский, Виктор Александрович (1899—1959) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.
 Приклонский, Виктор Васильевич (1924—1981) — начальник Донецкой железной дороги.